Та́сино (Та́син) — остановочный пункт Казанского направления Горьковской железной дороги, первый на данной линии во Владимирской области при движении от Москвы. Расположен в черте посёлка Тасино Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Останавливаются пригородные поезда маршрута Черусти — Вековка.

Остановочный пункт имеет две высокие платформы. Билетная касса отсутствует.

Платформой пользуются жители практически всего Уршельского сельского поселения (посёлков Уршельский и Тасинский, деревень Тихоново, Ягодино, Избищи и других).

Платформа является важной точкой на пути из Москвы в Уршель — здесь пассажиры пересаживаются на такси до Уршеля, так как общественный транспорт туда не ходит. Каждый поезд из Москвы ждут многочисленные таксисты.

До 1970-х годов платформа была разъездом, и жители Уршеля до сих пор называют её «Тасин разъезд». Официальное название всё ещё Тасин, но тем не менее в табличках на самой платформе написано «Тасино».

Ссылки 
 Платформа Тасино на WikiMapia
 
 фото 2009 года (с высокими платформами) на сайте «Трэйнфото»
 Расписание электропоездов: от Москвы на Москву

Остановочные пункты Муромского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гусь-Хрустального района
Бывшие железнодорожные станции